Server est un mot anglais désignant un serveur informatique.
 Le MS Server est un cargo chypriote ayant causé une marée noire